Die A lyga 2002 war die 13. Spielzeit der höchsten litauischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 6. April 2002 und endete am 9. November 2002.

Titelverteidiger war FBK Kaunas.

Modus 
Die neun Mannschaften spielten im Verlauf einer Saison viermal gegeneinander; zweimal zu Hause und zweimal auswärts. Somit bestritt jede Mannschaft 32 Spiele pro Saison.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 
Die Spiele fanden am 14. und 17. November 2002 statt.

|}

Einzelnachweise 

2002
Fußballsaison 2002